Stokes steht für:
 Stokes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stokes (Einheit), die cgs-Einheit der kinematischen Viskosität
 Stokes-Mörser, englischer Minenwerfer aus dem Ersten Weltkrieg

Stokes ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stokes (Alabama)
 Stokes (Arkansas)
 Stokes (Mississippi)
 Stokes (North Carolina)
 Stokes (South Carolina)
 Stokes (Tennessee)

astronomischer Objekte:
 Stokes (Marskrater), Marskrater
 Stokes (Mondkrater), Mondkrater
 (30566) Stokes, Asteroid des Hauptgürtels

geografischer Objekte:
 Stokes Hill, Hügel auf der Doumer-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Stokes Peaks, Gebirge auf der Adelaide-Insel, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis

Krankheitsbilder:
 Cheyne-Stokes-Atmung, pathologische Atmungsform
 Adams-Stokes-Syndrom, Zustand kurzer Bewusstlosigkeit

Siehe auch:
 Stokes-Parameter
 Stokes-Zahl
 Stokes-Shift
 Stokes-Radius, siehe Hydrodynamischer Radius
 Stokessche Gesetze
 Stokessche Reibung, siehe Gesetz von Stokes

 Stokesit, Mineral
 Stok
 Stoke